Étienne Jodelle (1532-1573), poète et dramaturge français, membre de la Pléiade.
 , astéroïde de la ceinture principale.
 Les Aventures de Jodelle, bande dessinée expérimentale créée par l'artiste belge Guy Peellaert en 1966.